El Puig Capell és una muntanya de 875 metres que es troba entre els municipis de Mieres i Sant Aniol de Finestres, a la comarca de la Garrotxa i de Sant Martí de Llémena, a la comarca del Gironès.

Referències 

Muntanyes de Mieres
Muntanyes de Sant Aniol de Finestres
Muntanyes de Sant Martí de Llémena